Cerkiew Zwiastowania w Petersburgu – cerkiew Konnego Pułku Lejb-Gwardii, zniszczona w 1929
 Cerkiew Zwiastowania w Petersburgu – czynna cerkiew w rejonie primorskim
 Cerkiew Zwiastowania w Petersburgu – cerkiew na Wyspie Wasiljewskiej, zamknięta w 1936, zwrócona Kościołowi w 1992, w trakcie remontu 
 Cerkiew Zwiastowania w kompleksie Ławry św. Aleksandra Newskiego